Siebent(h)al steht für:
 Simmental, Region in der Schweiz (historisch)

von Siebenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Erich von Siebenthal (* 1958), Schweizer Politiker
 Heinrich von Siebenthal (* 1945), Schweizer Dozent für Alte Sprachen 
 Isabelle von Siebenthal (* 1957), Schweizer Schauspielerin und Tänzerin
 Nathalie von Siebenthal (* 1993), Schweizer Skilangläuferin
 Walter von Siebenthal (1899–1958), Schweizer Eishockeyspieler